Siktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Siktjärnen, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (12,7 ha)
Siktjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun,  (18 ha)
Siktjärnarna, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (5,61 ha)
Siktjärnen, Härjedalen, sjö i Bergs kommun,  (5,93 ha)
Siktjärnarna (Åsarne socken, Jämtland, 696694-139230), sjö i Bergs kommun, 
Siktjärnarna (Åsarne socken, Jämtland, 696721-139249), sjö i Bergs kommun, 
Siktjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Siktjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Siktjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 709997-142482), sjö i Krokoms kommun, 
Siktjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 711189-145022), sjö i Krokoms kommun,  (7,3 ha)
Siktjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Stor-Siktjärnen, sjö i Bräcke kommun,  (5,92 ha)
Siktjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (8,81 ha)
Siktjärnen, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun, 
Siktjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (3,6 ha)
Siktjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,

Se även 
Siksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn